Horváth Klára (Budapest, 1972. július 21. –) válogatott labdarúgó, középpályás.

Pályafutása

Klubcsapatban

A válogatottban 
1992 és 1996 között 26 alkalommal szerepelt a válogatottban.

Sikerei, díjai 
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1989–90, 1991–92, 1992–93

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források 
 
 
 
 

1972-ben született személyek
Élő személyek
Budapesten született személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Renova labdarúgói